Souttiningo (ou Soutiningo) peut désigner :
Souttiningo, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bogo
Souttiningo, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Petté.